Karleskopf (Lechtaler Alpen), een 2179 meter hoge bergtop in de Lechtaler Alpen in Oostenrijk;
Karleskopf (Ötztaler Alpen), een 2902 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen in Oostenrijk.